Marcus Porcius Cato Salonianus (auch Salonius) war der Sohn eines gleichnamigen Vaters. Er heiratete nach einer geschiedenen Ehe 98 v. Chr. Livia, die geschiedene Frau des Quintus Servilius Caepio und Schwester des Volkstribuns Marcus Livius Drusus. Mit ihr hatte er einen Sohn, Cato Uticensis, und eine Tochter, Porcia. Cato Salonianus starb während seiner Prätur.

Quellen 

 Plutarch, Cato der Ältere 27.

Stammbaum 

Mann
Politiker (Römische Republik)
Geboren im 2. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 1. Jahrhundert v. Chr.